Iulius Candidus ist der Name folgender Personen:

* Iulius Candidus (Prokonsul), römischer Prokonsul von Achaia 134–137 n. Chr.
 Iulius Candidus (Verwaltungsbeamter), römischer Verwaltungsbeamter 
 Iulius Candidus (Legio I Italica), römischer Centurio 
 Iulius Candidus (Legio XX Valeria Victrix), römischer Centurio